Ligue A 2010-2011 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2010-2011 – torneo di pallavolo maschile